Фламански се може односити на:
 Фламански језик
 Фландрија
 Фламанци